Biewald ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Biewald (1932–2023), deutscher Politiker
 Gustav-Adolf Biewald (* 1934), deutscher Physiologe und Politiker
 Hartmut Biewald (* 1943), deutscher Schriftsteller